USS Cook (DE/FF-1083) war ein Geleitzerstörer, am 1. Juli 1975 umklassifiert zur Fregatte der Knox-Klasse. Sie stand von 1971 bis 1992 im Dienst bei der United States Navy. Das Schiff war benannt nach Lieutenant Commander Wilmer Paul Cook (* 1. Oktober 1932 in Annapolis, Maryland; † 22. Dezember 1967 über Vietnam), einem Marineflieger, der 1967 während eines Angriffseinsatzes über Vietnam von feindlicher Luftabwehr abgeschossen wurde.

Geschichte 
Die Cook wurde am 20. März 1970 bei Avondale Shipyards in New Orleans, Louisiana auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 23. Januar 1971, die Indienststellung bei der Navy am 18. Dezember 1971.

Das Schiff wurde in der Pazifikflotte eingesetzt, der Heimathafen war San Diego, Kalifornien.

Ende April 1975 war die Cook an der Operation Frequent Wind, der Evakuierung Saigons, beteiligt. Am 14. Mai 1979 kam es während einer Betankung auf See zur Kollision zwischen der Fregatte und dem Tanker USNS Mars (T-AFS 1), bei der sieben Seeleute an Bord verletzt wurden.

Am 30. April 1992 wurde die Fregatte außer Dienst gestellt; sie verblieb noch bis zum 11. Januar 1995 im Schiffsregister der Navy.

Bereits am 31. Mai 1994 wurde das Schiff an Taiwan verpachtet, wo es als Hae Yang (FF-936) in Dienst gestellt wurde. Taiwan erwarb das Schiff am 29. September 1999 und stellte es erst am 1. Mai 2015 außer Dienst.

Weblinks 

Fotos der Cook bei navsource.org (engl.)

Knox-Klasse
Cook
Avondale Shipyard